Terje Vigen – poemat Henrika Ibsena
 Terje Vigen – szwedzki niemy film dramatyczny z 1917 roku w reżyserii Victora Sjöströma, ekranizacja poematu